El nombre de Monasterio de San Benito es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, de una orden en honor a algún santo llamado Benito, de la orden benedictina o de la orden cisterciense, generalmente.

Santos 
 San Benito de Nursia o San Benito Abad (480–547) "patrono principal de Europa", santo católico, monje y abad, fundador de la Orden Benedictina y escribió una "Regla para monjes" – Festividad: 11 de julio (Traslación de las reliquias de San Benito al monasterio de Fleury);
 San Benito de Aniano (750–821), santo católico, reformador de la Orden Benedictina – Festividad: 12 de febrero;

Monasterios

en Argentina 
 Monasterio de San Benito (o Abadía), en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires;

en Brasil 
Mosteiro de São Bento
 Monasterio de San Benito, en la ciudad de São Paulo, estado de São Paulo;
 Monasterio de San Benito, en la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro;
 Monasterio de San Benito, en la ciudad de João Pessoa, estado de Paraíba;
 Monasterio de San Benito, en la ciudad de Salvador, estado de Bahía;
 Monasterio de San Benito,en la ciudad de Vinhedo, estado de São Paulo;
 Iglesia y monasterio de San Benito, en la ciudad de Olinda, estado de Pernambuco;

en Chile 
 Monasterio de San Benito, en la localidad de Lliu-Lliu (Limache), V Región de Valparaíso;

en España 
 Monasterio Real de San Benito, en la localidad de Sahagún, provincia de León;
 Monasterio de San Benito, en la localidad de Talavera de la Reina, provincia de Toledo;
 Monasterio de San Benito el Real, en la ciudad de Valladolid, provincia de Valladolid;
Monasterio de San Benito de Lérez. En la provincia de Pontevedra.

en Portugal 
Mosteiro de São Bento
 Monasterio de San Benito, en la localidad de Castro de Avelãs, concejo de Braganza;
 Monasterio de San Benito, en la localidad de San Tirso, San Tirso;
 Monasterio de San Benito, en la localidad de João Pessoa.

en Puerto Rico 
 Monasterio de San Benito (Mosteiro de São Bento), en la localidad de Mayagüez.